

Codici 
 YAP – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto internazionale di Yap (Micronesia)
 yap – Codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua yapese

Geografia 
 Yap – stato della Micronesia
 Yap – gruppo di isole della Micronesia, che formano lo stato di Yap

Partito 
 YAP – Yeni Azərbaycan Partiyası, il Partito del Nuovo Azerbaigian